НФЛ в сезоне 2004 — стал 85-м сезоном национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Wild-Card 
 (АФК) Сан-Диего Чэрджерс — Нью-Йорк Джетс 17:20 (ОТ)
 (АФК) Индианаполис Колтс — Денвер Бронкос 49:24
 (НФК) Сиэтл Сихокс — Сент-Луис Рэмс 20:27
 (НФК) Грин Бэй Пэкерз — Миннесота Вайкингс 17:31

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Нью-Йорк Джетс 20:17 (ОТ)
 (АФК) Нью-Ингленд Пэтриотс — Индианаполис Колтс 20:3
 (НФК) Атланта Фалконс — Сент-Луис Рэмс 47:17
 (НФК) Филадельфия Иглз — Миннесота Вайкингс 27:14

Финалы конференций 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Нью-Ингленд Пэтриотс 27:41
 (НФК) Филадельфия Иглз — Атланта Фалконс 27:10

Супербоул XXXIX 
 Нью-Ингленд Пэтриотс — Филадельфия Иглз 24:21

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Примечания к таблице 
 Индианаполис Колтс финишировали выше Сан-Диего Чэрджерс благодаря выигранной личной встрече.
 Нью-Йорк Джетс финишировали выше Денвер Бронкос благодаря лучшим показателям в играх с одними и теме же соперниками (5-0 против 3-2).
 Сент-Луис Рэмс финишировали выше Миннесота Вайкингс и Нью-Орлеан Сэйнтс благодаря лучшему результату с командами конференции (7-5 против 5-7 у Миннесоты и 6-6 у Нью-Орлеана).
 Миннесота Вайкингс финишировали выше Нью-Орлеан Сэйнтс благодаря выигранной личной встрече.
 Нью-Йорк Джайентс финишировали выше Даллас Ковбойз и Вашингтон Рэдскинз благодаря лучшим результатам в личных играх (3-1 против 2-2 у Далласа и 1-3 у Вашингтона).
 Даллас Ковбойз финишировали выше Вашингтон Рэдскинз благодаря двум выигранным личным встречам.

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2004